Fort Doyle ist der Name zweier Forts auf den Kanalinseln:
Fort Doyle (Alderney) und 
Fort Doyle (Guernsey)